Reverso ist:

 eine österreichische Plattenfirma, siehe Reverso Musikproduktionsges.m.b.H
 ein physikalisches Verfahren zur Aufkonzentrierung von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen, siehe Reversosmose
 eine Uhr im Stil des Art déco der Schweizer Firma Jaeger-LeCoultre